Дебора Балларини (, родилась 27 июля 1987 года в Равенне) — итальянская регбистка, хукер команды «Ривьера 1975» и сборной Италии.

Игровая карьера 
Начинала карьеру в команде «Пезаро Мустангс», с 2012 года выступает за команду «Равенна».  сезона 2012/2013. Впервые в сборную была вызвана к ; была в заявках на розыгрыши 2012, 2013 и 2014 годов. Дебютировала официально 29 октября 2012 года в матче против Франции.

В 2018 году участвовала в благотворительной акции, направленной в защиту женщин от насилия.

Примечания 

Регбистки Италии